Tomasi steht für:

 Tomasi di Lampedusa, sizilianisches Adelsgeschlecht

Tomasi ist der Familienname folgender Personen:
 Adriano Tomasi Travaglia (* 1939), italienischer Ordensgeistlicher, Weihbischof in Lima
 Biagio Tomasi (~1585–1640), italienischer Organist und Komponist
 Eugenio Tomasi (1873–1969), italienischer Maler 
 Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896–1957), italienischer Schriftsteller und Literaturwissenschaftler 
 Giuseppe Maria Tomasi (1649–1713), italienischer Kardinal und Heiliger
 Henri Tomasi (1901–1971), französischer Komponist und Dirigent
 Henriette Tomasi (* 1969), deutsche bildende Künstlerin und Malerin
 Julien Tomasi, französischer Radrennfahrer
 Lido Tomasi (* 1955), italienischer Skispringer
 Michele Tomasi (* 1965), italienischer römisch-katholischer Bischof 
 Pietro Tomasi Della Torretta (1873–1962), italienischer Diplomat und Politiker
 Silvano Tomasi (* 1940), italienischer Bischof

Vorname:
 Tomasi Puapua (* 1938), tuvaluischer Politiker

Siehe auch:
 Tommasi